Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się na trasach w Deer Valley. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Chorwatka Janica Kostelić, srebro wywalczyła Szwedka Anja Pärson, a brąz zdobyła Sonja Nef ze Szwajcarii.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002